SM U-29 – niemiecki okręt podwodny typu U-27 z okresu I wojny światowej
 SM U-29 – austro-węgierski okręt podwodny typu U-27 z okresu I wojny światowej

Zobacz też 
 U-29

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich